Schönwälder ist der Familienname folgender Personen:

 Bertram Schönwälder (1936–2018), deutscher Politiker (CDU), Pfarrer und Stahlwerker
 Josef Schönwälder (1897–1972), deutscher Politiker (NSDAP/FDP)
 Karen Schönwälder (* 1959), deutsche Publizistin
 Mario Schönwälder (* 1960), deutscher Musiker
 Rainer Schönwälder (* 1940), deutscher Fußballspieler